У Србији је највеће Ђердапско језеро, вештачко акумулационо језеро на Дунаву, а за њим следе Власинско и Перућачко језеро. Туристички су посебно занимљива: Лудашко, Палићко, Сребрно, Тиквара и Белоцркванска језера.

Следи списак језера и других стајаћих вода у Србији.

Језера

Површине веће од 4 -{km²}-

Остала

Мртваје

Рибњаци

Напомене

Референце

Спољашње везе 

Спискови координата